Bosznia-Hercegovina
Potok, falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Bulgária
Potok (Поток), falu Gabrovo községben, Gabrovo megyében

 Horvátország
Potok, falu Berek községben, Belovár-Bilogora megyében
Potok, falu Popovača községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Koszovó
Potok, falu Podujevo községben

 Lengyelország
Potok, falu Sobienie-Jeziory községben, Otwock megyében, a Mazóviai vajdaságban
Potok, falu Bedlno községben, Kutno megyében a Łódźi vajdaságban
Potok, falu Włocławek községben, Włocławek megyében, a Kujávia-Pomerániai vajdaságban
Potok, falu Ryki községben, Ryki megyében, a Lublini vajdaságban
Potok, falu Przewóz községben, Żary megyében, a Lubusi vajdaságban
Potok, falu Ożarów községben, Opatów megyében, Szentkereszt vajdaságban
Potok, falu Jedlicze községben, Krosno megyében, a Kárpátaljai vajdaságban
Potok, falu Miastko községben, Bytów megyében, a Pomerániai vajdaságban
Potok, falu Złoczew községben, Sieradz megyében, a Łódźi vajdaságban
Potok, falu Szydłów községben, Staszów megyében, Szentkereszt vajdaságban

 Románia
Potok (Potoc), falu Szászkabánya (Sasca Montană) községben, Krassó-Szörény megyében

 Szerbia
Potok, falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben

 Szlovákia
Potok, Dobrapatak község szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban
Potok, Patak község szlovák neve a Zsolnai kerületben, a Rózsahegyi járásban

 Szlovénia
Potok, falu Idrija községben, Goriška régióban
Potok, falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban
Potok, falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Potok, falu Nazarje községben, Savinjska régióban
Potok, falu Straža községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Potok, falu Železniki községben, Gorenjska régióban